[] () ( ‚Strafe‘, ‚Sanktion‘) bezeichnet im deutschen Sprachraum meistens

Pönale im Vertragsrecht, Vertragsstrafe
den mit dem Fuß zu tretenden oder mit der Hand zu werfenden Strafstoß im Fußball, Rugby und Handball, siehe auch Penaltyschießen
einen Strafschuss bei verschiedenen Hockeyarten, siehe Penalty (Eishockey)
den Strafwurf beim Kanupolo, siehe Penalty (Kanupolo)
meist eine Yard-Strafe beim American Football
Entscheidungsherbeiführung im Karambolage nach einem Unentschieden im regulären Spiel, siehe Penalty (Karambolage)
einen Stummfilm, The Penalty
einen brasilianischen Sportartikelhersteller, siehe Penalty (Ausrüster)

Siehe auch: